Di seguito una lista di asteroidi dal numero 458001 al 459000 con data di scoperta e scopritore.

458001-458100 

|-
|458001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458020 - ||  ||  || CSS
|-
|458021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458063 Gustavomuler||  ||  || Schwab, E.
|-
|458064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458078 - ||  ||  || CSS
|-
|458079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458087 - ||  ||  || CSS
|-
|458088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458091 - ||  ||  || CSS
|-
|458092 - ||  ||  || CSS
|-
|458093 - ||  ||  || WISE
|-
|458094 - ||  ||  || WISE
|-
|458095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458097 - ||  ||  || WISE
|-
|458098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

458101-458200 

|-
|458101 - ||  ||  || CSS
|-
|458102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458109 - ||  ||  || CSS
|-
|458110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458114 - ||  ||  || OAM
|-
|458115 - ||  ||  || CSS
|-
|458116 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458120 - ||  ||  || CSS
|-
|458121 - ||  ||  || WISE
|-
|458122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458123 - ||  ||  || CSS
|-
|458124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458125 - ||  ||  || CSS
|-
|458126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458127 - ||  ||  || OAM
|-
|458128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458131 - ||  ||  || WISE
|-
|458132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458134 - ||  ||  || CSS
|-
|458135 - ||  ||  || WISE
|-
|458136 - ||  ||  || CSS
|-
|458137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458138 - ||  ||  || WISE
|-
|458139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458140 - ||  ||  || WISE
|-
|458141 - ||  ||  || WISE
|-
|458142 - ||  ||  || WISE
|-
|458143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458144 - ||  ||  || WISE
|-
|458145 - ||  ||  || WISE
|-
|458146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458150 - ||  ||  || WISE
|-
|458151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458156 - ||  ||  || WISE
|-
|458157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458161 - ||  ||  || CSS
|-
|458162 - ||  ||  || WISE
|-
|458163 - ||  ||  || WISE
|-
|458164 - ||  ||  || WISE
|-
|458165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458166 - ||  ||  || WISE
|-
|458167 - ||  ||  || CSS
|-
|458168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458169 - ||  ||  || WISE
|-
|458170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458171 - ||  ||  || WISE
|-
|458172 - ||  ||  || WISE
|-
|458173 - ||  ||  || WISE
|-
|458174 - ||  ||  || WISE
|-
|458175 - ||  ||  || WISE
|-
|458176 - ||  ||  || WISE
|-
|458177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458179 - ||  ||  || WISE
|-
|458180 - ||  ||  || WISE
|-
|458181 - ||  ||  || WISE
|-
|458182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458183 - ||  ||  || WISE
|-
|458184 - ||  ||  || WISE
|-
|458185 - ||  ||  || WISE
|-
|458186 - ||  ||  || ODAS
|-
|458187 - ||  ||  || WISE
|-
|458188 - ||  ||  || WISE
|-
|458189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458190 - ||  ||  || WISE
|-
|458191 - ||  ||  || WISE
|-
|458192 - ||  ||  || WISE
|-
|458193 - ||  ||  || WISE
|-
|458194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458195 - ||  ||  || CSS
|-
|458196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458197 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|458198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458200 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

458201-458300 

|-
|458201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458207 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|458208 - ||  ||  || CSS
|-
|458209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458213 - ||  ||  || OAM
|-
|458214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458216 - ||  ||  || WISE
|-
|458217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458243 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458246 - ||  ||  || WISE
|-
|458247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458254 - ||  ||  || CSS
|-
|458255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458260 - ||  ||  || WISE
|-
|458261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458263 - ||  ||  || CSS
|-
|458264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458267 - ||  ||  || WISE
|-
|458268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458274 - ||  ||  || WISE
|-
|458275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458286 - ||  ||  || CSS
|-
|458287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458294 - ||  ||  || CSS
|-
|458295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458297 - ||  ||  || CSS
|-
|458298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

458301-458400 

|-
|458301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458311 - ||  ||  || WISE
|-
|458312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458319 - ||  ||  || WISE
|-
|458320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458330 - ||  ||  || CSS
|-
|458331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458337 - ||  ||  || CSS
|-
|458338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458366 - ||  ||  || CSS
|-
|458367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458375 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|458376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458377 - ||  ||  || CSS
|-
|458378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458400 - ||  ||  || CSS
|-
|}

458401-458500 

|-
|458401 - ||  ||  || CSS
|-
|458402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458418 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458428 - ||  ||  || CSS
|-
|458429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458452 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458463 - ||  ||  || WISE
|-
|458464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458476 - ||  ||  || WISE
|-
|458477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458479 - ||  ||  || CSS
|-
|458480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458481 - ||  ||  || WISE
|-
|458482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458495 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458499 - ||  ||  || CSS
|-
|458500 - ||  ||  || WISE
|-
|}

458501-458600 

|-
|458501 - ||  ||  || WISE
|-
|458502 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458511 - ||  ||  || WISE
|-
|458512 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458513 - ||  ||  || CSS
|-
|458514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458537 - ||  ||  || CSS
|-
|458538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458539 - ||  ||  || CSS
|-
|458540 - ||  ||  || CSS
|-
|458541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458546 - ||  ||  || WISE
|-
|458547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458548 - ||  ||  || CSS
|-
|458549 - ||  ||  || CSS
|-
|458550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458557 - ||  ||  || WISE
|-
|458558 - ||  ||  || CSS
|-
|458559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458565 - ||  ||  || CSS
|-
|458566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458570 - ||  ||  || WISE
|-
|458571 - ||  ||  || WISE
|-
|458572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458574 - ||  ||  || CSS
|-
|458575 - ||  ||  || WISE
|-
|458576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458578 - ||  ||  || CSS
|-
|458579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458580 - ||  ||  || CSS
|-
|458581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458592 - ||  ||  || WISE
|-
|458593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458598 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|458599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458600 - ||  ||  || WISE
|-
|}

458601-458700 

|-
|458601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458613 - ||  ||  || WISE
|-
|458614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458616 - ||  ||  || WISE
|-
|458617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458619 - ||  ||  || CSS
|-
|458620 - ||  ||  || CSS
|-
|458621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458622 - ||  ||  || WISE
|-
|458623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458625 - ||  ||  || CSS
|-
|458626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458632 - ||  ||  || CSS
|-
|458633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458636 - ||  ||  || CSS
|-
|458637 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458650 - ||  ||  || WISE
|-
|458651 - ||  ||  || WISE
|-
|458652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458653 - ||  ||  || CSS
|-
|458654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458657 - ||  ||  || WISE
|-
|458658 - ||  ||  || CSS
|-
|458659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458662 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458672 - ||  ||  || WISE
|-
|458673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458674 - ||  ||  || CSS
|-
|458675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458684 - ||  ||  || WISE
|-
|458685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458688 - ||  ||  || WISE
|-
|458689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458693 - ||  ||  || WISE
|-
|458694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458697 - ||  ||  || CSS
|-
|458698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

458701-458800 

|-
|458701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458704 - ||  ||  || WISE
|-
|458705 - ||  ||  || CSS
|-
|458706 - ||  ||  || CSS
|-
|458707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458708 - ||  ||  || CSS
|-
|458709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458711 - ||  ||  || CSS
|-
|458712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458731 - ||  ||  || WISE
|-
|458732 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|458733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458738 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458739 - ||  ||  || CSS
|-
|458740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458745 - ||  ||  || ISON
|-
|458746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458760 - ||  ||  || WISE
|-
|458761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458768 - ||  ||  || CINEOS
|-
|458769 - ||  ||  || CINEOS
|-
|458770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458771 - ||  ||  || CSS
|-
|458772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458775 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458777 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|458778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458783 - ||  ||  || CINEOS
|-
|458784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458788 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

458801-458900 

|-
|458801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458810 - ||  ||  || CSS
|-
|458811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458814 - ||  ||  || ODAS
|-
|458815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458816 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458820 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458826 - ||  ||  || CSS
|-
|458827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458828 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458835 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458868 - ||  ||  || CSS
|-
|458869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458883 - ||  ||  || CSS
|-
|458884 - ||  ||  || CSS
|-
|458885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|458899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

458901-459000 

|-
|458901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458915 - ||  ||  || CSS
|-
|458916 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458923 - ||  ||  || CSS
|-
|458924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458941 - ||  ||  || LONEOS
|-
|458942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458960 - ||  ||  || CSS
|-
|458961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458964 - ||  ||  || CSS
|-
|458965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458978 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|458979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458980 - ||  ||  || CSS
|-
|458981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458991 - ||  ||  || CSS
|-
|458992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|458998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|458999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|459000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0458001